Il singolare del Kremlin Cup 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrej Čerkasov era il detentore del titolo, ma Cédric Pioline lo ha battuto nei quarti.

Marc Rosset ha battuto in finale 6–2, 6–2 Carl-Uwe Steeb.

Teste di serie

  Karel Nováček (quarti di finale)
 n/a
  Andrij Medvedjev (quarti di finale)
  Andrej Čerkasov (quarti di finale)

 Carl-Uwe Steeb (finale) 
 Cédric Pioline (semifinali) 
 Jeff Tarango (primo turno)
 Marc Rosset (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1992
ATP Tour 1992